Demo I е първи демо албум на норвежката блек метъл група Burzum, издаден на 17 май 1991 година. Времетраенето на албума е 13 минути и 44 секунди.

Състав 
 Варг Викернес – всички инструменти

Песни

Външни препратки 
 Demo I (Burzum) // Официален сайт на Burzum 
 Demo I (Burzum) // Encyclopaedia Metallum 
 Demo I (Burzum) // Metal Kingdom 

Албуми на Бурзум
Музикални албуми от 1991 година